Речка — деревня в Железковском сельском поселении Боровичского муниципального района Новгородской области.

Деревня расположена на северном берегу озера Пирос. С западной части Речки расположена ещё одна деревня — Фаустово. Деревни разделяет река Саминка.

История 
До апреля 2010 года была административным центром Реченского сельского поселения, ныне упразднённого.

Население

Транспорт 
Автомобильные дороги в Лыкошино (12 км на юго-запад), Боровичи (21 км на север), а также до деревень Княжа и Молодёново. Ближайшая железнодорожная станция в Лыкошино.

Примечания 

Населённые пункты Боровичского района